Africa Unite (nummer), een nummer van Bob Marley & The Wailers van het album Survival
 Africa Unite: The Singles Collection, een compilatiealbum van deze band uit 2005